Itauense – abitanti di Itaú de Minas
Itauense – abitanti di Itaú